A 31 114-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Jászberény egyik főutcája; a város déli elkerülőjének megépítése előtt a 31-es főút része volt, ma a 31-es és a 32-es főutak között városon belüli összeköttetést biztosít.

Nyomvonala 

A 32-es főút 27+600-as kilométerszelvényénél lévő körforgalomból indul ki, kelet-északkelet felé, Jákóhalmi út néven. Nagyjából fél kilométer után elhagyja a város utolsó lakóházait, onnantól iparterületek mellett halad. A 31-es főútba torkollva ér véget, szintén körforgalomban.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,158 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek 

31114
Jászberény